Vanity Fair puede referirse a:

 Vanity Fair, novela escrita por William Makepeace Thackeray (1811-1863), y a las versiones cinematográficas de esta novela:
 Vanity Fair, película 1911 protagonizada por Tefft Johnson.
 Vanity Fair, película muda de 1922 dirigida por W. Courtney Rowden.
 Vanity Fair, película de 1932 dirigida por Chester M. Franklin.
 Vanity Fair, película de 2004 dirigida por Mira Nair.
 Vanity Fair, revista estadounidense de cultura, moda y política.
 Vanity Fair, revista británica publicada entre 1868 y 1914.